Іванчу́к — українське прізвище, утворене від імені Іван.

 Іванчук Адріан Михайлович (1903–1951) — український поет.
 Іванчук Андрій Володимирович (1973) — український політик.
 Іванчук Богдан Петрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванчук Василь Михайлович (1969, Копичинці) — український шахіст, міжнародний гросмейстер.
 Іванчук Микола Васильович (1938, Кам'янець-Подільський) — російський філософ українського походження, доктор філософських наук, професор.
 Іванчук Микола Петрович ( 1934) — український архітектор.
 Іванчук Мирослав Васильович (1951, Корнич) — український учений-юрист, організатор юридичної освіти. Кандидат юридичних наук, доцент. Почесний академік Академії наук Вищої школи України.
 Іванчук Михайло Васильович (1908–2004) — історик української діаспори в Канаді.
 Іванчук Олекса Михайлович (1882–1920) — український публіцист, фольклорист, етнограф.
 Іванчук Сергій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванчук Тетяна Костянтинівна (1961) — українська поетеса, авторка трьох книг, лауреат літературних премій.
 Іванчук Юрій Георгійович (1931–2000) — радянський і російський кінорежисер, знімав також і в Україні.
 Іванчук-Іскорка Люся — українська актриса, відома за виступами в Українському незалежному театрі.